Humprecht Czernin z Chudenic, též Humprecht Černín z Chudenic může být:
 Humprecht Czernin (1447–1497/1499 nebo 1501)
 Humprecht Czernin z Chudenic, zvaný Pobožný (1525–1601), podkomoří Českého království
 Humprecht Czernin († 1619) z tasnovické větve
 Humprecht III. (starší) Czernin z Chudenic (1570–1632), místokomorník Českého království 
 Humprecht Czernin z Chudenic († asi 1637) z chudenické větve
 Humprecht Czernin z Chudenic († 1697) z nedrahovické větve
 Humprecht Czernin z Chudenic (1909–1944) z vinořské linie

 Další osobnosti
 Humprecht Diviš Czernin z Chudenic († 1629) z chudenické větve
 Humprecht Jan Czernin z Chudenic (1628–1682) z nedrahovické větve, císařský vyslanec v Benátské republice, stavebník Černínského paláce v Praze
 Humprecht Protiva Czernin z Chudenic († 1666) z chudenické větve

Související články 
 Černínové

Černínové